Kettcar (trapauto), een merk trapauto's (skelters)
 Kettcar (band), Duitse band, genoemd naar de trapauto